Het tennistoernooi van Wimbledon in 1973 bij de mannen werd voor de 87e keer gehouden van maandag 25 juni tot en met zaterdag 7 juli in de Londense wijk Wimbledon. De Tsjechoslowaak Jan Kodeš won het toernooi voor de eerste keer door in de finale de Sovjet-Rus Alex Metreveli met 8-9, 9-7, 5-7, 6-4 en 7-5 te verslaan.

 Boycot
79 topspelers, onder wie 13 van de 16 geplaatste spelers, boycotten het toernooi uit protest tegen de schorsing van de Joegoslaaf Nikki Pilić. Dit resulteerde in een groot aantal kwalificatiespelers en lucky losers in het hoofdtoernooi.

Algemeen

Opzet 
 Het toernooi werd afgewerkt volgens het knock-outsysteem.
 De wedstrijden werden gespeeld om drie gewonnen sets (best of five) zonder tiebreaksysteem. In elke set moest bij een stand van 6-6 met twee games verschil gewonnen worden.

Geplaatste spelers 
Bij de loting kregen de beste 8 spelers van de ATP-ranglijst een geplaatste status. Geplaatste spelers ontliepen elkaar in de eerste drie rondes. De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
  Ilie Năstase (vierde ronde)
  Jan Kodeš (winnaar)
  Roger Taylor (halve finale)
  Alex Metreveli (finale)
  Jimmy Connors (kwartfinale)
  Björn Borg (kwartfinale)
  Owen Davidson (vierde ronde)
  Jürgen Fassbender (kwartfinale)

Toernooischema

Laatste acht

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Externe links 
 
 Toernooischema ATP
 Toernooischema ITF

Wimbledon
Tennis in 1973